

Musica 
 Stomp – melodia o canzone con un ritmo veloce e un beat pesante
 Stomp! – singolo dei The Brothers Johnson del 1980
 Stomp! – singolo dei Big Fun II del 1993
 Stomp – singolo di Quincy Jones del 1996
 Stomp – singolo degli Steps del 2000

Altro 
 Stomp – compagnia teatrale di performance e percussioni
 Straits Times Online Mobile Print (STOMP) – aggregatore e giornale on-line